Detta är en lista i storleksordning över alla svenska ishallar med en kapacitet på minst 2 500 platser.

Lista

Källor 

 
Listor med anknytning till ishockey
Ishallar